Mashah kan syfta på följande platser:

Israel 

 Kefar Tavor, ort, Norra distriktet,

Palestina (stat) 

 Masḩah, ort, Västbanken, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar